Ёсихара () — японская фамилия. Известные носители:
 Асикага Ёсихару  (1511—1550) — 12-й сёгун (сэйи-тайсёгун) Японии из рода Асикага.
 Ёсихара, Дзиро (1905-1972) — японский художник-абстракционист.
 Ёсихара, Кота  (род. 1978) — японский футболист.
 Ёсихара, Юкари (род. 1973) — японский го-профессионал 5 дана, консультант по го при создании манги.